HMCS Fredericton je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Fredericton (K245)
 HMCS Fredericton (FFH 337)

Fredericton